Toponímia:
 Barry (Alts Pirineus), municipi francès al departament dels Alts Pirineus (regió de Migdia-Pirineus)
 Barry (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Barry (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Barry-d'Islemade, municipi francès al departament del Tarn i Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Biografies:
 Gareth Barry (Hastings, East Sussex, 1981), futbolista anglès 
 Gene Barry (Nova York, 1919 - Woodland Hills, Los Angeles, Califòrnia, 2009), actor estatunidenc
 Geni Barry (Eugeni Barrera, Barcelona, 1947) Vibrafonista català
 Gerald Barry (Clarecastle, República d'Irlanda, 1952), compositor irlandès 
 James Barry (Cork, 1741 - 1806), pintor irlandès 
 John Barry (York, 1933 - Glen Cove, 2011), compositor de música cinematogràfica anglès
 Maggie Barry, política neozelandesa i diputada de la Cambra de Representants de Nova Zelanda, representant la circumscripció electoral de North Shore des de les eleccions de 2011
 Marie-Jeanne du Barry, Madame Du Barry o Comtessa Du Barry(Vaucouleurs, 1743 – París, 1793), cortesana francesa, cèlebre per ser l'amant del rei Lluís XV 
 Michael Barry (Toronto, 1975), ciclista canadenc
 Rick Barry (1944, Elisabeth, Nova Jersey), jugador de bàsquet estatunidenc
 Stuart Milner-Barry (1906 - 1995), jugador i escriptor d'escacs i criptoanalista durant la Segona Guerra Mundial
 Miscel·lània:
 Barry Town Football Club, club de futbol gal·lès de la ciutat de Barry
 Tempesta tropical Barry (2001), tempesta tropical que recalà a la panhandle de Florida durant l'agost del 2001